Бласфемия (, , от Бог и хула):

 богохульство, публичная насмешка над определёнными религиозными представлениями, реликвиями, обрядами.
 оскорбительная, клеветническая речь; в частности, иногда применяется журналистами как риторический приём для критики политический деятелей.